Bilbo steht für:
 die baskische Bezeichnung für die spanische Stadt Bilbao
 die fiktive Figur Bilbo Beutlin, siehe Figuren in Tolkiens Welt (Bilbo Beutlin)
 Signaturanalyse (built in logic block observation), eine Testverfahren in der Digitaltechnik
 einen fiktiven Räuberhauptmann in dem Marionettentheater Augsburger Puppenkiste
 (2991) Bilbo, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Bilbo ist der Name folgender Personen:
 Jack Bilbo (1907–1967; eigentlich Hugo Cyrill Kulp Baruch), jüdischer Schriftsteller, Maler, Galerist, Kapitän und (Lebens-)Künstler
 Theodore G. Bilbo (1877–1947), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei.